Goiana (rivier), een rivier in het noordoosten van Brazilië
Goiana (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pernambuco
Goianá, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais